Zdeněk Bergman je jméno více osobností: 

 Zdeněk Bergman (pedagog) (* 1959) – ředitel Gymnázia Teplice a teplický komunální politik
 Zdeněk Bergman (1970) (* 1970) – český podnikatel ve vodní dopravě, vlastník společnosti Pražské Benátky s.r.o.